August-Bebel-Platz steht für:
 August-Bebel-Platz (Bautzen)
 August-Bebel-Platz (Gröningen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gröningen
 August-Bebel-Platz (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Engelsdorf (Leipzig)
 August-Bebel-Platz (Luckenwalde), siehe Liste der Baudenkmale in Luckenwalde
 August-Bebel-Platz (Weimar)

Siehe auch:
 August-Bebel-Straße
 Bebelplatz
 Bebelstraße